Катт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Катт, Анри Александр де (1725—1795) — чтец и частный секретарь при Фридрихе Великом.
 Катт, Джон (1613—1681) — первый президент провинции Нью-Гэмпшир.

См. также 
 Кат (значения)
 Катте
 Каттс

</noinclude>